Пьедраита:

 Пьедраита — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Пьедраита, Лукас Фернандес (1624—1688) — южноамериканский историк, хронист.